Vuorela ist der Familienname folgender Personen:

 Einari Vuorela (1889–1972), finnischer Schriftsteller
 Jouko Vuorela (* 1963), finnischer Fußballspieler
 Lauri Vuorela (1913–1999), finnischer Meteorologe
 Lotta Vuorela (* 1975), finnische Squashspielerin
 Markus Vuorela (* 1996), finnischer Skilangläufer
 Seita Vuorela (1971–2015), finnische Kinderbuchautorin
 Ulla Vuorela (1945–2011), finnische Anthropologin